Wenigbach ist der Name folgender Fließgewässer:
 Wenigbach (Trierbach), rechter Zufluss des Trierbachs bei Pomster, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Wenigbach (Ruwer), rechter Zufluss der Ruwer bei Mertesdorf, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Wenigbach (Zellwieser Mühlbach), rechter Zufluss zum Zellwieser Mühlbach bei Königsdorf, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern